Subarnapur bezeichnet:

 Subarnapur (Nepal), Dorf in Nepal Distrikt Parsa

Orte in Indien:
 Subarnapur (Orissa), Stadt im indischen Bundesstaat Orissa
 Subarnapur (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Orissa